Пресуппозиции в нейролингвистическом программировании (НЛП) — аксиоматические убеждения, используемые как инструмент, облегчающий, по мнению создателей НЛП, достижения желаемых эффектов от техник. Значимость пресуппозиций состоит не в том, что они истинны (то есть в точности описывают объективную реальность), а в том, что в них полезно поверить для наиболее эффективного выполнения определённых задач в НЛП.

Содержание 
Пресуппозиции НЛП представляют собой одновременно и основные принципы нейро-лингвистического программирования. Пресуппозиции (например, «вселенная дружественна и полна ресурсов»), или набор позитивно сформулированных в виде афоризмов убеждений (не обязательно доказуемых), в НЛП используются в качестве базового инструмента для групповой и индивидуальной работы с техниками. Пресуппозиции сформулированы в соответствии с принципами, лежащими за НЛП. По словам Джейн Ревелл, британского тренера НЛП, пресуппозиции «не являются философией, или нерушимым мировоззрением, или набором правил и регуляций. Скорее, это предположения, на основании которых индивиды совершают последующие действия».

Карта не есть территория 

Эпистемологический принцип в НЛП заимствуется из работ Альфреда Коржибски (1933) и Грегори Бейтсона (1972, 1979) и заключается в идее, что не существует такого явления, как «объективный опыт». Субъективная природа наших переживаний никогда полностью не охватывает объективный мир. С точки зрения НЛП, вне зависимости от того, есть ли абсолютно «объективная реальность» или нет, люди в действительности не обладают доступом к абсолютному познанию реальности, и всё, чем они обладают, это набор убеждений относительно реальности, создаваемый ими в течение жизни.

Пресуппозиция «карта не территория» () считается одной из важнейших при работе с людьми, чтобы фокусировать их внимание на том, что убеждения относительно реальности и восприятие мира («карта») не являются самой реальностью, или всей совокупностью того, что возможно воспринимать («территория»). Другими словами, в НЛП работают не с реальностью, или «территорией», а с субъективными восприятиями и убеждениями относительно реальности, или «картами».

Тело и «сознание» как единая система 
Процессы, происходящие в человеческом организме и при взаимодействии человека с окружающей средой, представляют собой процессы в рамках комплексных систем. Организм, социум и планета формируют экологию комплексных систем и подсистем, взаимодействующих и оказывающих взаимное влияние друг на друга.
Подобные системы, как правило, приводят к более комплексному поведению, нежели просто линейные процессы, и рассмотрение явлений с разных точек зрения может привести к различным и одинаково верным описаниям и пониманиям того, что считать важным в системе. Например, специалисты из разных областей исходя из собственного опыта и знаний могут воспринимать одну и ту же проблему по-своему и, соответственно, предлагать разные решения для неё. Поэтому до вмешательства в ситуацию считается полезным собрать информацию исходя из множества точек зрения для получения наиболее полной картины всей комплексности. Поскольку организм рассматривается в качестве комплексной системы, данный принцип применяется и к нему.

В основе любого поведения лежит позитивное намерение 
Данная пресуппозиция заимствована из системы убеждений Вирджинии Сатир и означает, что бы человек ни делал, он на самом деле стремится выполнить некоторое позитивное намерение (которое он может не осознавать). Предполагается, что текущее поведение, демонстрируемое человеком, представляет собой лучший выбор, из доступных ему, в данный момент. По мнению сторонников НЛП, нахождение новых альтернатив с этой точки зрения может оказаться полезным, чтобы помочь человеку изменить нежелаемое поведение.

Нет поражений, есть только обратная связь 
В нейролингвистическом программировании коммуникация не рассматривается в понятиях «успеха» и «неудачи». Скорее, она рассматривается с точки зрения эффективности или неэффективности. Неудачные результаты, следующие за какими-то действиями, представляют собой не повод разочаровываться и отчаиваться, но ценную информацию в виде обратной связи, которая определяет эффективность того, что вы делаете. Пресуппозиция заимствуется из принципа важности петель обратной связи в теории информации (Уильям Росс Эшби).

Наличие выбора всегда лучше, чем его отсутствие 
Значительная часть базовых навыков НЛП состоит в обучении распознавать ситуацию «застоя» и тому, как можно увидеть новые варианты в соответствии с афоризмом, что выбор начинается там, где имеется три варианта действий. Аналогично с этим считается, что множество описаний (моделей процессов) лучше, чем одно. Согласно теории систем, элементом системы, способным лучше всего адаптироваться, влиять на остальные элементы и выполнять свои задачи, зачастую оказывается не наиболее сильная часть, но демонстрирующая наибольшую гибкость в спектре проявляемых реакций.

Смысл коммуникации состоит в получаемой реакции 
Согласно принципам нейролингвистического программирования, в коммуникации  посылаемого сообщения состоит не в намерении, стоящем за сообщением, а в том, какую реакцию оно вызывает у реципиента сообщения. Считается, что если руководствоваться этим принципом, то можно стать более эффективным в общении, поскольку это позволяет проследить за тем, насколько, если судить по демонстрируемой реакции, доходит подразумеваемое сообщение до клиента.

Другие пресуппозиции и принципы 
 Люди располагают всеми ресурсами, необходимыми для успеха. Утверждается, что субъекту полезно верить в то, что у него есть всё необходимое для проведения изменения, поскольку, если это действительно так, это поможет ему достичь искомых результатов.
 Структура важнее, чем содержание. Если у двух проблем схожая психологическая структура, к ним, вероятно, можно использовать аналогичный подход. Часто именно структура проблемы (как происходит её фиксация, какие виды убеждений её подкрепляют, как клиент думает о ней) важна более всего, а не детали ситуации, в неё вплетённой. Данное разделение формы и содержания также используется и в современной западной психиатрии (в числе пионеров данного подхода Карл Ясперс и Курт Шнайдер).
 Если всегда делать то, что ты всегда делал, ты всегда будешь получать то, что всегда получал, или в другой формулировке: «Если ты делаешь нечто, что не работает, попробуй сделать что-нибудь другое» (Бэндлер). НЛП рассматривает задачи как богатые темы для исследования, и принцип постоянного поиска новых подходов присущ всей его методологии.
 Принцип утилизации, или «используй всё, что работает». Принцип, заимствованный у Милтона Эриксона, известного умением позитивно использовать сформированный клиентом субъективный образ своих дефектов или ограничений. НЛП работает по принципу, если что-то помогает, то это можно использовать.
 Не существует сопротивляющихся клиентов, есть лишь недостаточно гибкие терапевты. Сопротивление тоже имеет коммуникативный смысл. Оно предоставляет информацию о внутреннем мире клиента, и его зачастую следует принимать во внимание и исследовать как ценную информацию о психике клиента. В данном подходе НЛП-психотерапия отличается от некоторых других психотерапевтических направлений, в которых сопротивление рассматривается как фактор, с которым надлежит бороться, с основанием во мнении, что «пациент просто не готов к изменениям». В НЛП же сопротивление считается бессознательным сообщением, говорящим о том, что выбрано неверное направление работы и в каком следует двигаться.
 Важность результата (эффективности), а не механической процедуры (эффектности): если что-то можно сделать за десять минут, не следует тратить на это час. НЛП выступает в пользу краткосрочной терапии, то есть в нём считается, что во многих случаях всё, что необходимо, чтобы помочь клиенту, это изменить то, как он интерпретирует ситуацию. Под задачей психотерапии понимается эффективное исследование того, как человек субъективно понимает, представляет и переживает свою проблему и как возможно помочь им достигнуть своих целей, изменив его понимание обо всём этом.
 Тело и разум — элементы единой системы. В НЛП учитывается то, что организм (телесность) влияет на психику, а психика влияет на тело. В том, как человек ходит, двигается, дышит, в его мышечных зажимах проявляется психоэмоциональное состояние человека.
 НЛП основано на сенсорном наблюдении. Изначально в качестве данных для определения паттернов и структур, наблюдаемых в себе и других людях, НЛП учитывает лишь то, что можно лично воспринять посредством сенсорики (внешней или внутренней). Восприятие считается единственной основой для получения актуальной информации о мире. Такие же явления, как «чтение мыслей», или абстрактное предположение, основанное на прошлом, а не текущем опыте (например, индивидуальные или культурные стереотипы о том, что должно быть), и равнение на «априорное знание» (то есть представления о том, каким мир должен быть) в НЛП избегаются. Тем не менее, логические рассуждения и постановка гипотез могут использоваться в качестве инструмента для определения возможных паттернов и направлений исследования, однако они всегда нуждаются в проверке через сенсорное наблюдение.
 Осознание смысла не всегда необходимо. В отличие от традиционных психотерапевтических школ, эффективное изменение или обучение на бессознательном уровне более важны, чем сознательное понимание. Согласно НЛП, изменение не всегда требует интерпретации или анализа, важно лишь изменение карты убеждений о мире и о себе, при котором ранее недоступное становится возможным.
 Ни один паттерн не следует рассматривать как универсальный. В НЛП подразумевается, что структура, или организация, личного опыта глубоко индивидуальна. То есть эта структура уникальным образом развивается в течение индивидуальной жизни человека под воздействием различных внутренних и внешних факторов. Поэтому ни один из методов НЛП не следует распространять на всех людей.

Различные формулировки базовых пресуппозиций 
Существуют различные формулировки данных аксиом НЛП:

По Ричарду Бэндлеру 
 Карта — не территория.
 Любое поведение мотивировано позитивным намерением; для любого поведения существует контекст, в котором оно ценно.
 Позитивная ценность человека абсолютна, а вот ценность и пригодность внутренних и/или внешних поведений может быть подвергнута сомнению.
 Способность изменять процесс восприятия реальности часто полезнее изменения содержания воспринимаемой реальности.
 Все различения, касающиеся окружающей среды и собственного поведения, на которые способны человеческие существа, можно и полезно представить в терминах визуального, аудиального, кинестетического, обонятельного и вкусового восприятия.
 Все ресурсы, нужные людям для изменения, у них уже есть.
 Обратная связь вместо неудачи — все результаты и поведения являются достижениями, позволяют они достигнуть желаемого результата в данном контексте или нет.
 Смысл коммуникации в ответе, который вы получаете.

По Роберту Дилтсу 
 Карта не есть территория.
 Люди реагируют на своё собственное восприятие реальности.
 Каждый человек обладает своей собственной индивидуальной картой мира. Никакая отдельная карта — отражение мира — не является более «подлинной» или «настоящей», чем любая другая.
 Смысл коммуникации заключается в реакции, которую оно вызывает, независимо от намерений коммуникатора.
 Наиболее «мудрые» и «дружественные» карты — те, которые предоставляют наиболее широкий и богатый выбор возможностей, а не те, что являются наиболее «подлинными» или «точными».
 Люди уже обладают (по крайней мере, потенциально) всеми ресурсами, необходимыми для эффективных действий.
 Любое поведение — даже самое жестокое, сумасшедшее и невообразимое — представляет собой выбор лучшего варианта из имеющихся в данный момент, исходя из возможностей и способностей человека, определяемых его моделью мира.
 Изменения происходят при высвобождении или приведении в действие подходящих ресурсов в рамках конкретного контекста, благодаря обогащению карты мира данного человека.
 Жизнь и «разум» являются системными процессами.
 Процессы, происходящие в человеке и при взаимодействии человека с окружающей средой, являются системными. Наши тела, сообщества и Вселенная образуют экологию сложных систем и подсистем, которые постоянно взаимодействуют и влияют друг на друга.
 Невозможно полностью изолировать какую-либо часть системы от всей остальной системы. Люди не могут не оказывать влияния друг на друга. Взаимодействия между людьми образуют такие цепи обратной связи, что человек на самом себе испытывает результаты воздействия его поступков на других людей.
 Системы являются «самоорганизующимися» и стремятся к естественному состоянию уравновешенности и стабильности. Нет поражений — есть только обратная связь.
 Никакая реакция, опыт или поступок не имеют смысла вне своего контекста или вне отклика, который они за собой влекут. Любое поведение, опыт или реакция могут служить ресурсом или ограничивающим фактором, в зависимости от того, насколько они согласуются с остальной системой.
 Не все взаимодействия в системе происходят на одном и том же уровне. То, что является позитивным на одном уровне, может оказаться негативным на другом. Весьма полезно отделять свой поступок от собственного «я», то есть положительные намерения, функцию, убеждения и т. п., вызывающие данный поступок, — от самого поступка.
 Любое поведение (на определённых уровнях) имеет «позитивное намерение». Оно воспринимается или воспринималось как положительные и приемлемые в том контексте, где они получили развитие, и с точки зрения человека, совершившего действие. Гораздо легче и продуктивней реагировать на намерение, чем на проблемное поведение.
 Окружающая обстановка и контексты меняются. Одно и то же действие не всегда будет приводить к одному и тому же результату. Для успешной адаптации и выживания необходима определённая гибкость. Уровень гибкости пропорционален вариативности остальной части системы. По мере усложнения системы требуется всё большая степень гибкости.
 Если ваши действия не находят ожидаемого отклика, необходимо варьировать своё поведение, пока не достигнете желаемого .

По версии Фрэнка Пьюселика 
 Карта — не территория.
 Различие = красота.
 Сопротивление = сила.
 Доверяй бессознательному.
 Вы — самый важный клиент.
 50\50 (демонстрируй то, чему учишь\ о чём говоришь).
 Уважение.
 Право на ошибку.
 Коммуникация=манипуляция.

По Майклу Холлу и Бобу Боденхамеру 
 Карта — не территория
 Реакции людей соответствуют их внутренним картам
 Значение зависит от контекста
 Сознание и тело неизбежно влияют друг на друга
 Индивидуальные навыки — это результат совершенствования и установления последовательности использования репрезентативных систем
 Мы подстраиваемся к ощущению реальности других людей, признавая их модели мира и присоединяясь к ним для установления раппорта
 Личность человека и его поведение это разные явления; мы представляем собой нечто большее чем наше поведение
 В определенном контексте каждая форма поведения полезна и имеет ценность; любая форма поведения движима некоторым позитивным намерением
 Мы оцениваем поведение и изменение в терминах контекста и экологии
 Мы не можем не общаться; даже пытаясь избегать коммуникации, мы тем самым сообщаем что-то другим
 Смысл коммуникации заключается в той реакции, которую она вызывает
 Человек задающий фрейм коммуникации, контролирует её
 «Не бывает поражений, есть только обратная связь»
 Человек, обладающий наибольшей гибкостью, имеет наибольшее влияние в системе
 Нет сопротивления, есть только отсутствие раппорта
 У людей нет никаких нарушений, их психика работает прекрасно
 Люди способны обучаться очень быстро, иногда им достаточно одной попытки
 Лучше иметь выбор, чем не иметь выбора, и чем больше возможностей выбора, тем более гибко мы можем решать жизненные проблемы
 Люди выбирают наилучший из имеющихся вариантов действия
 Мы несем ответственность за то, как мы «управляем собственным мозгом», и тем самым своими состояниями

Примечания 

Нейролингвистическое программирование